Reusser ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Reusser (* 1987), Schweizer Unihockeyspieler
 Christoph Reusser (* 1957), Schweizer Klassischer Archäologe
 Francis Reusser (1942–2020), Schweizer Filmregisseur und Fotograf
 Kurt Reusser (* 1950), Schweizer Pädagoge und Psychologe
 Marlen Reusser (* 1991), Schweizer Radsportlerin
 Robert Reusser (* 1945), Schweizer Radrennfahrer